Сезон 1999/2000 стал для Интера 84-м в Чемпионате Италии. После провального прошлого сезона клуб остался без еврокубков. В чемпионате клуб занял 4-е место, а в Кубке Италии дошел до финала, где уступил чемпиону этого сезона Лацио.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:104.300.000

Зима 

Убытки:38.000.000

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:8.550.000

Зима 

Прибыль:18.000.000

Общие убытки:142.300.000

Общая прибыль:26.550.000

Разница:115.750.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица 

|}

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания

Ссылки